Mickey Spillane’s Mike Hammer steht für:

 Mickey Spillane’s Mike Hammer (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm (1954)
 Mickey Spillane’s Mike Hammer (Fernsehserie, 1958), US-amerikanische Fernsehserie (1958–1959)
 Originaltitel von Mike Hammer (Fernsehserie, 1984), US-amerikanische Fernsehserie (1984–1987)